Сорок дев'яте опитування журналу «Франс футбол» для визначення найкращого футболіста року в Європі. Лауреатом став нападник збірної України й італійського «Мілана» Андрій Шевченко.

Посилання 
 

2004 у футболі
2004
Події 13 грудня
Грудень 2004